Karel Kroupa ist der Name folgender Personen:

* Karel Kroupa (Maler) (* 1930), tschechischer Maler
 Karel Kroupa senior (* 1950), tschechischer Fußballspieler
 Karel Kroupa junior (* 1980), tschechischer Fußballspieler